

Geografia
 Baeza – comune spagnolo situato nella comunità autonoma dell'Andalusia
 Baeza – cittadina dell'Ecuador, capoluogo del Cantone di Quijos, nella Provincia del Napo

Persone
 Alberto Baeza – ex calciatore messicano
 Alberto Baeza Flores – scrittore e giornalista cileno
 Alberto Campo Baeza – architetto spagnolo
 Claudio Baeza – calciatore cileno
 Elgar Baeza – calciatore uruguaiano
 Héctor González Baeza – ciclista su strada spagnolo
 Jaime Baeza – ex calciatore cileno
 Jean Baeza – calciatore francese
 José Delicado Baeza – arcivescovo cattolico spagnolo
 Juan Delgado Baeza – calciatore cileno
 Miguel Baeza – calciatore spagnolo
 Rodrigo Nuño Baeza – poeta italiano
 Humberto Waldemar Asdrúbal Baeza Fernández, noto come Tito Fernández – cantautore cileno